Појам Хасан може да се односи на:
 Хасан II од Марока
 Хасан ибн Табит,